XSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint Mary's (Stati Uniti)
 xsm – codice ISO 639-3 della lingua kasem